Elateia ist der Name folgender antiken Städte:

 Elateia (Phokis) in Mittelgriechenland
 Elateia (Thessalien) 
 Elateia (Epirus) in Thesprotia 

Elatia (griechisch Ελάτεια) ist der Name folgender Orte:
 Elatia (Gemeindebezirk), Gemeindebezirk der Gemeinde Amfiklia-Elatia, Region Mittelgriechenland
 Elatia (Amfiklia-Elatia), Kleinstadt der Gemeinde Amfiklia-Elatia, Region Mittelgriechenland
 Elatia (Tembi), Dorf der Gemeinde Tembi, Region Thessalien